Муссини () — итальянская фамилия. Носители:

 Муссини, Луиджи (1813—1888) — итальянский художник.
 Муссини, Чезаре (1804—1879) — итальянский художник.